David Norris (ur. 12 grudnia 1990 r.) − amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Alaska Pacific University Nordic Sk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 30 marca 2007 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie zajął 18. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 grudnia 2012 roku w Canmore, gdzie uplasował się na 48. miejscu w biegu ze startu wspólnego na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 19 marca 2019 w Québecu podczas ostatniego startu w sezonie w biegu pościgowym na 15 km stylem dowolnym uplasował się na 27. miejscu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy

Uwagi 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990